Nyon ist der Name von

 Nyon, politische Gemeinde und Hauptort des gleichnamigen Distrikts des Kantons Waadt in der Schweiz
 District de Nyon ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz; siehe Bezirk Nyon
 Nyon (Burkina Faso), Dorf in Burkina Faso